Kommunalebene
 allgemein die politische Ebene der Gemeinden, siehe Kommunalverwaltung
 in Staaten mit nur einer untersten räumlich-administrativen Staatsgliederung die Gemeindeebene 
 in Staaten mit komplizierterem Aufbau die Staatsgliederung unterhalb der staatsbildenden Glieder, siehe politische Ebene

Siehe auch:
 Gemeinde